Костёл Святой Анны () — католический храм в деревне Мосар, Витебская область, Белоруссия. Относится к Шарковщинскому деканату Витебского диоцеза. Памятник архитектуры в стиле классицизм, построен в 1792 году. Включён в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь (код 212Г000397).

История 
Костёл Святой Анны построена в 1792 году на средства Роберта и Анны Бжостовских, владевших Мосаром в конце XVIII века.

В Национальном историческом архиве Беларуси хранятся метрические книги Мосарского костела за 1827-1847 годы.

В 1886 году настоятелем Мосарского прихода Дисненского деканата был ксендз Болеслав Куликовский.

В 1915 - ксендз Игнатий Эйнер.

Наибольшей численности приход достигнул в 20-30 годы XX века, когда Мосар был в составе Польши. В 1929 году приход насчитывал более 5700 верующих. В 1926—1931 годах шло возведение каменной колокольни вместо прежней деревянной.

Во время Второй мировой войны костёл действовал, а после неё, несмотря на попытки советских властей закрыть храм, в нём служил после возвращения из сибирской ссылки о. Михал Сухаревич вплоть до смерти в 1961 году. 

С 1961 по 1988 годы у прихода не было священника, но верующие продолжали собираться в храме и молиться. 

С 1990 и вплоть до смерти в 2010 году приходским священником служил о. Юзеф Булька. При нём храм был восстановлен, перед храмом разбит парк, построены стояния Крестного пути. Юзеф Булька прославился в стране своей бескомпромиссной борьбой с пьянством, при церкви он организовал антиалкогольный музей и заложил в парке «аллею трезвости». В 2006 году за свою деятельность настоятель был награждён медалью Франциска Скорины.

15 августа 2005 года возле стены костёла, при большом количестве верующих торжественно открыт памятник Иоанну Павлу II.

Архитектура 

Храм Святой Анны имеет прямоугольный в плане объём, накрытый двускатной крышей. Главный и боковые фасады завершены высокими треугольными фронтонами, поделёнными на 3 части пилястрами, и прорезанными в центре прямоугольным дверным и арочным оконным проемами.

В интерьере выделяются образа «Распятие» и «Богоматерь Одигитрия» (XVIII век). По периметру храма размещены 14 горельефных панно со стояниями Крестного пути (конец XVIII-начало XIX века).

Трёхъярусная колокольня 1931 года постройки имеет шатровое завершение с крестом. В парке перед храмом усилиями о. Ю. Бульки поставлены скульптура Пьета, грот Богоматери и 14 стояний Крестного пути.

В храме хранится фрагмент мощей Святого Иустина, который был привезён в середине XVIII века старостой Антонием Кощицем из Рима в качестве личного подарка папы Бенедикта XIV. Первоначально мощи пребывали в Мяделе, в кармелитской церкви. После её закрытия были перенесены в 1838 году в Мосар. В настоящее время они хранятся в боковой часовне у алтаря Богоматери.

Литература 
 А. М. Кулагін. Каталіцкія храмы Беларусi. — Мінск: 2008. ISBN 978-985-11-0395-5
 «Мосар, костел св. Анны» //Т. В. Габрусь «Мураваныя харалы беларускага барока» 2001 г

Примечания

Ссылки 
 Сайт прихода
 О храме на сайте Католической церкви в Белоруссии
 Виртуальный тур (38 точек) по Костёлу св. Анны и ландшафтному парку
 Сайт globus.tut.by 
 radzima.org

Анны
Глубокский район
Мосар